Série 2200 peut désigner :
 NS série 2200, un modèle de locomotive diesel des Nederlandse Spoorwegen aux Pays-Bas.
 CP série 2200, un modèle d'automotrices électriques des CP, au Portugal.
 CFL série 2200, un modèle d'automotrices électriques à deux niveaux des CFL, au Luxembourg.